Kremen (Blagoevgrad), een plaats in de Bulgaarse gemeente Bansko, oblast Blagoevgrad
 Kremen (Kardzjali), een plaats in de Bulgaarse gemeente Kirkovo, oblast Kardzjali
 Kremen (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško